Hymn Chińskiej Republiki Ludowej
 Hymn Republiki Chińskiej (Tajwanu)